Гран-при Кореи 2012 года (официально III Korean Grand Prix) — автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошел с 12 по 14 октября 2012 года на Международном автодроме Кореи, Йонам, Чолла-Намдо, Республика Корея.

Гонку выиграл действующий чемпион мира Себастьян Феттель (Red Bull). Вторым финишировал его напарник Марк Уэббер — он же автор «Быстрого круга» гонки — 1:42,037 (54 круг, 198,104 км/ч). Тройку призёров замкнул Фернандо Алонсо (Ferrari).
После этой гонки произошла смена лидера в личном зачете: Феттель смог опередить Алонсо и вышел вперёд на 6 очков (215 против 209). Также в Кубке Конструкторов Red Bull благодаря победному дублю оторвался от преследователей на 77 очков, список которых возглавила Ferrari, которая опережает Макларен на 6 очков (290 против 284).

Предыдущий Гран-при Кореи «Формулы-1» состоялся 16 октября 2011 года на этой же трассе.

Свободные заезды

Квалификация 

Примечания:
  — Даниэль Риккардо был оштрафован на 5 позиций за замену коробки передач после квалификации.
  — Шарль Пик был оштрафован на 10 позиций за установку 9 двигателя.

Гонка 

|-
! colspan=12|Источник
|}
Круги лидирования

  Камуи Кобаяси получил штраф в виде проезда по пит-лейн за столкновение с Дженсоном Баттоном и Нико Росбергом на старте.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Подробное описание хода гонки
 Диаграмма гонки

Гран-при Кореи